

Tabela końcowa

Grupa A

Grupa B

Linki zewnętrzne 

Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej
1961 w Holandii
1962 w Holandii